Borovki (Nóvgorod), localitat de la província de Nóvgorod, a Rússia
 Borovki (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia